Iacri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iacri (ort), São Paulo, 
 Iacri (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar